Popis pobjednika Roland Garrosa u muškoj pojedinačnoj konkurenciji:

Poveznice 

 Roland Garros

Roland Garros
Teniski popisi